Кировка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Кировка (быв. Алексеевка) — прежнее название села Гасансу в Акстафинском районе.
 Кировка — прежнее название села Гюнашли Билясуварского района.
 Кировка — до 1991 г. название села Мирджалал Саатлинского района.
 Кировка — до 1999 г. название села Нагарахана в Шемахинском районе.
 Кировка — нынешнее название села Беюк-Соютлы в Варташенском районе.

Грузия 

 Кировка  — село Марнеульского муниципалитета края Квемо-Картли

Казахстан 
 Кировка — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Кировка — до 1993 г. название села Каратума Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 Кировка — прежнее название села Баймаганбета Изтолина Жамбылского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Кировка — деревня в Нуримановском районе Башкортостана.
 Кировка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Кировка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Кировка — село в Ханкайском районе Приморского края.
 Кировка — деревня в Демидовском районе Смоленской области.

Украина 
 Кировка — до 2016 года название села Мирное в Калиновском районе Винницкой области.
 Кировка — до 2016 года название села Даниловка в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Кировка — до 2016 года название села Крутая Балка в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Кировка — до 2016 года название села Дрозды в Покровском районе Днепропетровской области.
 Кировка — до 2016 года название села Миролюбовка в Маловисковском районе Кировоградской области.
 Кировка — до 2016 года название села Степовое в Новоодесском районе Николаевской области.
 Кировка — до 2016 года название села Платоновка в Носовском районе Черниговской области.

См. также 

 Кировка — пешеходная улица в центре Челябинска.
 Киров
 
 Кировград